Coxcatlán – municipalità messicana nello stato di San Luis Potosí
 Coxcatlán – municipalità messicana nello stato di Puebla